Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Winston-Salem Open 2022. Für das Turnier der Kategorie ATP Tour 250 qualifizierten sich vier Spieler, welche in zwei Runden ausgemacht wurden. Insgesamt nahmen 16 Spieler an der Qualifikation teil, die am 20. und 21. August 2022 stattfand.

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers (englisch)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF)

ATP Tour 2022
Tennisturnier in Winston-Salem